Tomulești se poate referi la următoarele localități din România:

 Tomulești, Argeș
 Tomulești, Giurgiu

Vezi și 
 Toma (nume)
 Tomești (dezambiguizare)

Toponime românești